Serie A 1960/1961 – 59. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 25 września 1960 do 10 czerwca 1961. Mistrzem został , zdobywając swój 12. tytuł.

Organizacja 
Liczba uczestników pozostała bez zmian (18 drużyn). ,  i  awansowali z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 34 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji.. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Dwie ostatnie drużyny spadało bezpośrednio do Serie B. Drużyny z 14., 15. i 16. miejsc w tabeli walczyli w barażach o utrzymanie w lidze. Drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w barażach, również spadała do Serie B.

Drużyny

Tabela

Results

Baraże 
Baraże o utrzymanie w Serie A
,  i  jako drużyny z 14., 15. i 16. miejsc rozegrali turniej barażowy o utrzymanie w Serie A.

 11 czerwca 1961, Bolonia.
 –  2:4
 14 czerwca 1961, Bolonia.
 –  0:0
 18 czerwca 1961, Bolonia.
 –  3:3

Bari spadło z Serie A.

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
1960 we Włoszech
1961 we Włoszech